Msunduzi steht für:

 Msunduzi River, ein Fluss in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Msunduzi (Gemeinde), eine Gemeinde KwaZulu-Natal, Südafrika, benannt nach dem Fluss
 Msunduzi (Mfolozi), Nebenfluss des Mfolozi in Südafrika
 Msunduzi (Mkuze), Nebenfluss des Mkuze in Südafrika